Джеймс Уорринг (, родился 26 ноября 1958 в Майами, Флорида, США) — американский кикбоксер и боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой (Cruiserweight) весовой категории. Является экс-чемпионом мира по боксу по версии МБФ (IBF) и чемпионом мира по кикбоксингу.

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ???-й.

Результаты боёв

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры США
Персоналии по алфавиту
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов